Йеппе Андруп Андерсен (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Хаммарбю».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Гиве Фремад», откуда в 10-летнем возрасте перебрался в «Вайле». где дорос до основной команды. В 2010 году подписал с клубом первый профессиональный контракт, рассчитанный на три года. Первую игру за основную команду провёл 25 апреля 2011 года против «Вестшелланна» в первом дивизионе, выйдя на поле в середине второго тайма. Всего за клуб провёл три сезона, за время которых принял участие в 56 играх и забил семь мячей.

28 мая 2013 года перешёл в «Эсбьерг», заключив трёхлетнее соглашение. 22 июля в матче первого тура с «Норшелланном» провёл первую игру в датской Суперлиге, появившись на поле на 62-й минуте. В ноябре того же года Андерсен дебютировал за клуб в еврокубках в матче группового этапа Лиги Европы со шведским «Эльфсборгом». В начале 2017 года объявил, что хотел бы покинуть команду по завершении контракта. К нему проявляли интерес датские «Брондбю» и «Мидтьюлланн», а также американский «Нью-Йорк Сити», но до официальных предложений дело не дошло.

30 июня 2017 года перешёл в шведский «Хаммарбю», подписав с клубом трёхлетний контракт. Дебютировал в его составе 17 июля в матче очередного тура чемпионата Швеции против «Эльфсборга». Перед сезоном 2019 года был назначен на роль капитана команды. В 2021 и 2022 годах вместе с клубом дважды доходил до финала кубка Швеции. В решающем матче 2021 года сильнее в серии пенальти был «Хаммарбю», а год спустя также по пенальти они уступили «Мальмё».

Достижения 
Хаммарбю:
 Обладатель Кубка Швеции: 2020/2021
 Финалист Кубка Швеции: 2021/2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Хаммарбю»